

Geografia
Canada
 Clive – città dell'Alberta
Nuova Zelanda
 Clive – villaggio della regione di Hawke's Bay
Regno Unito
 Clive – villaggio e parrocchia civile nello Shropshire
Stati Uniti d'America

 Clive – città dell'Iowa

Onomastica
 Clive – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi fittizi
 Jeffrey Clive – personaggio della serie televisiva L'incredibile Hulk

Persone
 Clive – conduttore radiofonico e televisivo britannico
 Charlotte Clive – nobildonna britannica
 Colin Clive – attore britannico
 Edward Clive, I conte di Powis – politico britannico
 Kitty Clive – attrice britannica
 Robert Clive – pari d'Irlanda e governatore del Bengala